Die Deutsche Freie-Partie-Meisterschaft 2021/22 ist eine Billard-Turnierserie und fand vom 25. bis zum 26. Mai 2022 in Herten
zum 53. Mal statt.

Geschichte 
Sven Daske gewann in Herten zum neunten Mal die Deutsche Meisterschaft in der Freien Partie. Er ist damit der neue Rekordhalter in dieser Disziplin, die seit 83 Jahren ausgetragen wird. Nachdem in Bad Wildungen nicht mehr alle Karambolagedisziplinen gespielt wurden, übernahm der BC Grüner Tisch Buer 1931 die Ausrichtung dieser Meisterschaft. Platz zwei sicherte sich der für den ABC Merklinde aus Dortmund spielende Christian Pöther vor Markus Melerski.

Modus 
Gespielt wurde im Round-Robin-Modus bis 400 Punkte oder 10 Aufnahmen.

Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:
 Matchpunkte
 Generaldurchschnitt (GD)
 Höchstserie (HS)

Teilnehmer 

 Sven Daske (Langendamm), Titelverteidiger
 Carsten Lässig (Coesfeld)
 Markus Melerski (Schwelm)
 Christian Pöther (Dortmund)
 Arnd Riedel (Hamburg)
 Horst Wiedemann (Mülheim)

Turnierverlauf

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2022
Karambolageveranstaltung 2022
Billardturnier in Herten